Альборн — тауншип в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США;
 Альборн, Август — немецкий живописец.
 Альборн, Лея — шведский резчик монетных штемпелей и медальер.
 Альборн, Луиза — немецкая писателъница.

См. также 
 Альборно
 Альборнос